Tengen steht für:

 Tengen, eine Stadt in Baden-Württemberg
 Tengen (Ära), eine japanische Regierungsdevise (978–983)
 einen Ausdruck im Brettspiel Go (etwa: Ursprung, Mitte des Himmels)
 einen jährlich ausgespielten japanischen Profi-Titel im Brettspiel Go
 Grafschaft Tengen, eine Grafschaft im Hegau
 die Konsolenspielsparte des Spieleentwicklers Atari Games

Tengen ist ein Namensteil folgender Personen:

 Agnes von Tengen (1381–1426), Äbtissin des Damenstifts Buchau (Oberschwaben)
 Christoph von Nellenburg-Tengen († 1539), Freiherr und Graf